

Jellemzése és fegyverei

Agy szerezte meg az orosz űrhajósok helyét a harmadik mozifilmben. Sam lakása erkélyén él, Wheelievel együtt. Felálló haja valójában elektromos vezetékek.
Járműalakja egy Laptop. Van egy fegyvere, ami egy puska, bár nem használta a csatában.

Szerepe

Agy a chicagói csatában Wheelievel bejutott az álca anyahajóra, és szétrágták a vezetékeket. Agy túlélte a becsapódást, bár elvesztette fél lábát és feje egy részét. A KSI találta meg. Ő irányította a munkálatokat. Látta, hogy Galvatront megfertőzik Megatron kromoszómái, de nem szólt az embereknek. Így az ő hibája is az álcák feltámadása. Miután kiszabadították az autobotok, elmegy mivelhogy ő már szabad.

Autobotok